Ministero dell'educazione nazionale – ministero del Regno d'Italia, esistito dal 1929 al 1944
 Ministero dell'educazione – ministero dell'Unione Sovietica

Pagine correlate 

Ministero dell'istruzione